Криловський район - Криловський район розташований в північно-східній частині Краснодарського краю на Приазово-Кубанській рівнині. Адміністративний центр — Криловська. 
 Криловський провулок — назва провулків у деяких населених пунктах України та Росії. 
 селище Карачиж-Криловський - Карачиж-Криловка, Криловка; Радиця-Криловка, відоме з 2 половини XIX століття).